

Cinema 
 Zhui bu (), filme de 2017 dirigido por John Woo

Jogos eletrônicos 
 Manhunt (série de jogos eletrônicos), publicada pela Rockstar Games

Televisão 
 Manhunt (série de televisão), exibida pelo Discovery Channel

Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão